Dynasty:

 Dodge Dynasty — американский легковой автомобиль.
 Dynasty (книга) — книга, написанная Петром Голенчуком.
 Dynasty (компьютерная игра) — игра для компьютера Apple II.
 Dynasty — шестой студийный альбом DJ Kaskade.
 Dynasty Warriors — серия игр в жанре тактического action, созданная студиями Omega Force и Koei.
 Dynasty Warriors 4 — видеоигра из серии Dynasty Warriors от Koei и Omega Force, в жанре hack and slash.
 Dynasty Warriors 8 — восьмая часть в основной линейке игр Dynasty Warriors, разработанная Omega Force и изданная Koei.
 Dynasty Warriors Next — видеоигра, которая является спин-оффом серии Dynasty Warriors.
 Dynasty — финская музыкальная ассоциация.
 Династия Recordings — финский лейбл.
 Dynasty — группа в конце 1970-х годов и в начале 1980-х фанк, соул R&B группа, основанная в Лос-Анджелесе.
 Dynasty — альбом рок-группы KISS.
 The Dynasty: Roc La Familia — альбом Jay-Z.